|}

Die Bahnstrecke Ebenhausen–Bad Kissingen ist eine eingleisige, nicht elektrifizierte Hauptbahn im bayerischen Landkreis Bad Kissingen. Sie zweigt in Ebenhausen von der Bahnstrecke Schweinfurt–Meiningen ab und führt nach Bad Kissingen, wo sie auf die Bahnstrecke Gemünden–Bad Kissingen trifft.

Geschichte 
Die anfängliche Stichbahn nach Bad Kissingen wurde am 9. Oktober 1871 von den Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen eröffnet und stellte den ersten Eisenbahnanschluss der Kurstadt dar. Erst seit 1924 ist sie dort mit der Strecke aus Gemünden (Main) verknüpft. Seit den 1970er Jahren teilen sich beide auf den letzten 1,3 Kilometern ein Gleis, zuvor verliefen sie auf jeweils eigenen Gleisen parallel in den Bahnhof. Seit Einführung des Bayern-Taktes 1996 besteht ein stündliches Angebot, wobei sich die Linie RE 57 von DB Regio mit der Linie RB 50 der Erfurter Bahn abwechselt.

Weblinks 
 Lage, Verlauf und zulässige Geschwindigkeiten der Strecke auf der OpenRailwayMap
 Die VzG-Strecke 5233 auf via.bahnkonzept.de, abgerufen am 20. November 2021

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Bayern
Bahnstrecke EbenhausenBad Kissingen
Bahnstrecke EbenhausenBad Kissingen